Баграт III (значения):
 Баграт III — царь объединенной Грузии (975 — 7 мая 1014). Сын Гургена II, представитель династии Багратионов
 Баграт III — царь Имеретии с 1510 года, из династии Багратионов, старший сын царя Александра II и Тамары